Martinsburg Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :

 Martinsburg Township du comté de Pike dans l'Illinois.
  du comté de Renville dans le Minnesota.

Voir aussi 
 

Homonymie de townships